Anders Carlsson, švedski hokejist, * 25. november 1960, Gävle, Švedska.

Carlsson je v švedski ligi igral za klube Brynäs IF, Södertälje SK, Västerås IK in Leksands IF, v sezonah 1979/80, 1984/85 in 1992/93 je osvojil naslov državnega prvaka. Leta 1986 ga je na NHL izboru izbral klub New Jersey Devils, za katerega je zaigral v sezoni 1986/87 in kjer je ostal tri sezone, nato se je vrnil na švedsko. V sezoni 1989/90 je bil najboljši podajalec švedske lige, v sezonah 1985/86 in 1999/00 pa je bil izbran na švedsko tekmo zvezd.

Za Švedsko reprezentanco je nastopil šestih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh zlatih in treh srebrnih medalj.

Pregled kariere

|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 17
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 36
| 8
| 8
| 16
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 35
| 5
| 5
| 10
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 35
| 18
| 13
| 31
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 35
| 8
| 26
| 34
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 36
| 20
| 14
| 34
|
| 18
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 36
| 12
| 26
| 38
|
| 20
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 6
| 6
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 86/87
|
| 6
| 0
| 6
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 86/87
|
| 48
| 2
| 18
| 20
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utica Devils
| AHL
| 87/88
|
| 33
| 12
| 22
| 34
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 87/88
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Utica Devils
| AHL
| 88/89
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 88/89
|
| 47
| 4
| 8
| 12
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 3
| 5
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 12
| 31
| 43
|
| 29
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 34
| 11
| 23
| 34
|
| 22
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Team Boro HC
| Švedska liga
| 91/92
|
| 29
| 33
| 23
| 56
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 13
| 18
| 31
|
| 28
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 35
| 6
| 11
| 17
|
| 36
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 16
| 22
| 38
|
| 40
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 36
| 8
| 18
| 26
|
| 26
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 12
| 27
| 39
|
| 52
|
| 9
| 1
| 8
| 9
|
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 11
| 1
| 1
| 2
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 1
| 6
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 41
| 11
| 20
| 31
| +5
| 28
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 48
| 23
| 34
| 57
| +17
| 38
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +2
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 48
| 11
| 30
| 41
| +6
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 10
| 1
| 2
| 3
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 3
| 2
| 5
| +1
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 904
| bgcolor="#7FFF00" | 267
| bgcolor="#7FFF00" | 434
| bgcolor="#7FFF00" | 701
| bgcolor="#7FFF00" | +30
| bgcolor="#7FFF00" | 629
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 46
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Maine Mariners
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Utica Devils
Hokejisti Team Boro HC
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Leksands IF